Frederik van Hessen-Kassel (1747-1837), zoon van Frederik II van Hessen-Kassel en Maria van Groot-Brittannië
Frederik van Hessen-Kassel (1771-1845), zoon van Karel van Hessen-Kassel en Louise van Denemarken
Frederik van Hessen-Kassel (1820-1884), zoon van Willem van Hessen-Kassel en Louise Charlotte van Denemarken